Юрий Викторович Ильин (род. 9 апреля 1968, Куйбышев, Новосибирская область, РСФСР, СССР) — казахстанский государственный деятель, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан с 2020 года (и.о. с 5 января 2022 - 11 января 2022). Генерал-лейтенант.

Биография 
 
В 1989 году окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище им. И. С. Конева.

В 2006 году окончил Кыргызскую государственную юридическую академию.
 
С 1996 по 1998 — старший офицер центра подготовки обучения Алматинского областного управления по чрезвычайным ситуациям.

С 1998 по 1999 — начальник отдела гражданской защиты Алматинского городского управления по чрезвычайным ситуациям.

С 1999 по 2005 — заместитель начальника Алматинского городского управления по чрезвычайным ситуациям.

С 2005 по 2011 — заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы.

С 2011 по 2012 — исполняющий обязанности начальника Управления по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий города Алматы.

С 2012 по 2013 год — начальник Управления по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий города Алматы.

С 2013 по 2015 год — заместитель акима города Алматы.

С 2015 по 2016 год — государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2016 по 2020 год заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан.

6 мая 2020 года присвоено звание генерал-майора.

С 11 сентября 2020 года — министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Награды 
 Орден Курмет (2013)

Примечания 
 звание генерал-лейтенант

Государственные деятели Казахстана
Министры по чрезвычайным ситуациям Казахстана
Выпускники Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища
Генерал-майоры (Казахстан)
Полицейские Казахстана